Corner kan være flere forskellige ting:

 Corner (cigaret) – er navnet på en serie filtercigaretter, som House of Prince introducerede i 2002. Først kom Corner Red og Corner Blue, og så i 2004 kom Corner Red 100 og Corner Blue 100.
 Corner (kunstnersammenslutning) – en sammenslutning, der afholder en årlig kunstudstilling på Charlottenborg.
 Speakers' Corner – område, hvor alle kan give deres mening til kende. Mest kendt er Speakers' Corner i Hyde Park i London,
 Et kælenavn for fodboldspilleren Andreas Cornelius